А́ртур То́мсон (; июль 1903 — дата смерти неизвестна) — английский футболист, нападающий.

Футбольная карьера 
Родился в , графство Дарем. Выступал за любительские клубы «Уэст-Стэнли» и «Крэгхед Юнайтед». Впоследствии играл за клуб «Моркам» в .

В мае 1928 года перешёл в «Манчестер Юнайтед». Его дебют в основном составе «Юнайтед» состоялся 26 января 1929 года в матче четвёртого раунда Кубка Англии против «Бери». Больше в сезоне 1928/29 на поле не появлялся. В следующем сезоне провёл за первую команду только один матч. В сезоне 1930/31 сыграл за команду 3 матча и забил 1 мяч. Его единственный гол за «Юнайтед» пришёлся на матч Первого дивизиона против «Арсенала» на «Хайбери»: Томсон открыл счёт в той игре уже на первой минуте. Однако «канониры» впоследствии забили четыре мяча, одержав победу со счётом 4:1. Примечательно, что Томсон свой единственный гол за «Юнайтед» забил в ворота будущего чемпиона: по итогам сезона 1930/31 «Арсенал» впервые стал чемпионом Англии, а «Юнайтед» занял последнее место и выбыл во Второй дивизион. По окончании сезона Артур, который так и не смог закрепиться в основном составе «Манчестер Юнайтед», покинул клуб, за который выступал на протяжении трёх сезонов, сыграв только 5 матчей.

В сезоне 1931/32 выступал за клуб Третьего южного дивизиона «Саутенд Юнайтед», сыграв за него 16 матчей и забив 4 мяча. В сезоне 1932/33 играл за другой клуб Третьего южного дивизиона «Ковентри Сити». Впоследствии выступал за «Транмир Роверс».

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Моркам»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Саутенд Юнайтед»
Игроки ФК «Ковентри Сити»